Osoby o tym nazwisku:
 Christina Ochoa – hiszpańska aktorka
 Fredy Ochoa – wenezuelski zapaśnik 
 Guillermo Ochoa – meksykański piłkarz
 Pedro Ochoa – argentyński piłkarz 
 Ryan Ochoa – amerykański aktor

 Severo Ochoa de Albornoz - hiszpański biochemik